Charles Steggall (1826-1905) – compositore britannico
 Jack Steggall (1909-1985) – rugbista australiano
 Zeke Steggall (1971) – snowboarder australiano
 Zali Steggall (1974) – sciatrice australiana